Kappung steht für:

 Kappung (Baum), Absägen der Baumkrone oder von Ästen
 Kürzung von Rundholz im Sägewerk, siehe Kappholz
 Kappung (Finanzen), Kürzung, z. B. der Obergrenze von Ausgaben